Blenheim se poate referi la mai multe orașe, localități și/sau locuri după cum urmeazăm: 

 Blenheim, oraș în Noua Zeelandă. 
 Blenheim, New York, localitate în Schoharie County, New York. 
 Blenheim, Ontario, localitate în Kent County, Ontario. 
 Blenheim, Oxfordshire, sat în comitatul Oxfordshire. 
 Palatul Blenheim, una din cele peste 500 de proprietăți mari situate în Anglia rurală și numite în engleză country houses sau stately home. 
 Blenheim Horse Trials, competiție de echitație ținută la Blenheim Palace. 
 Blenheim, în germană Blindheim, sat în Bavaria, Germania, numele originar, care a generat utilizarea sa în limba engleză. 
 Blenheim, Carolina de Sud, localitate cunoscută pentru băutura ginger ale locală, extrem de condimentată, Blenheim ginger ale. 
Bătălia de la Blenheim 
 Bristol Blenheim, bombardier ușor britanic din timpul celui de-al doilea război mondial al Forțelor Regale Aeriene (Royal Air Force). 

Blenheim se poate referi de asemenea la Cavalier King Charles Spaniel.